Prinz von Preußen steht für:
 Prinz von Preußen (Titel), ehemaliger deutscher Adelstitel
 Prinz von Preußen (Schiff), deutsches Handelsschiff
 Zeche Prinz von Preußen, deutsche Zeche
 den ehemaligen Bahnhof und die heutigen Abzweigstelle an der Bahnstrecke Witten/Dortmund–Oberhausen/Duisburg und der Bahnstrecke Osterath–Dortmund Süd in Bochum
 Ein Theaterstück (1934) des Schriftstellers Hans Schwarz
 Prinz von Preußen (Musical), DDR-Musical aus dem Jahre 1978 (UA Theater Erfurt) von Dieter Brand, Harry Sander (Musik), Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (Text)